Le terme « nucléaire » provient du latin nucleus qui signifie « noyau ». Comme adjectif, il signifie « relatif au noyau » ; utilisé comme nom, ce terme prend un sens beaucoup plus spécifique.

Adjectif 

L'adjectif « nucléaire » signifie :
 qui concerne un noyau :
 qui appartient au noyau de la cellule. Exemple : membrane nucléaire,
 relatif au noyau de l'atome. Exemples : énergie nucléaire, centrale nucléaire, arme nucléaire,
 qui se rapporte à un élément considéré par métaphore comme un noyau. Exemple : famille nucléaire ;
 qui se rapporte à l'énergie nucléaire, à sa production (industrie nucléaire), à son utilisation (synonyme : « atomique »). Cette définition, inexistante il y a un siècle, correspond de nos jours à l'emploi le plus fréquent de l'adjectif nucléaire ;
 en analyse fonctionnelle (mathématiques) : qui a un bon comportement par rapport au produit tensoriel topologique : espace nucléaire, .

Nom 

À la suite du développement de l'industrie nucléaire, le terme nucléaire est devenu un nom commun. Le substantif « nucléaire » désigne l'ensemble des activités et des industries du nucléaire civil et militaire :
 nucléaire civil :
 exploitation des mines d'uranium,
 fabrication de combustible nucléaire dont l'enrichissement de l'uranium,
 exploitation des centrales nucléaires,
 traitement du combustible irradié : traitement du combustible usé,
 fabrication de combustible MOX à partir de plutonium et d'uranium appauvri,
 gestion des déchets radioactifs : stockage profond,
 démantèlement des installations nucléaires,
 production de radio-isotopes (médecine nucléaire notamment) ;
 nucléaire militaire :
 armes atomiques, qui utilisent principalement du plutonium ou de l'uranium hautement enrichi,
 réacteurs nucléaires pour la production de plutonium, la propulsion de navires militaires et civils ou de sous-marins nucléaires.

Homonymie